Буцевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Буцевичи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Буцевичи — деревня в Минском районе Минской области.